Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2015 года прошёл в два этапа с 13 сентября 2014 года по 9 апреля 2015 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 47 сборных. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1996 года.

Турнир проходил в два этапа. В квалификационном раунде 44 сборные были разделены на 11 групп. В рамках мини-турниров победители групп и 10 лучших сборных, занявших вторые места, вышли в элитный раунд, где к ним присоединились сборные Англии, Германии и Франции, имевшие наивысший коэффициент. Шесть победителей второго этапа и лучшая команда, занявшая второе место, вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Израиля.

Квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые места в группах, и десять лучших, занявших вторые места, выходят в элитный раунд.

Группа 1 
 13-18 сентября 2014 (Каунас, Мариямполе)

 Испания 7:0 Хорватия
 Исландия 8:0 Литва
 Испания 14:0 Литва
 Хорватия 0:1 Исландия
 Исландия 1:2 Испания
 Литва 2:3 Хорватия

Группа 2 
 13-18 сентября 2014 (Баку)

 Украина 1:0 Азербайджан
 Дания 3:0 Кипр
 Кипр 1:3 Украина
 Дания 3:0 Азербайджан
 Украина 1:4 Дания
 Азербайджан 0:0 Кипр

Группа 3 
 13-18 сентября 2014 (Влёра, Фиери)

 Норвегия 3:0 Польша
 Шотландия 8:0 Албания
 Польша 1:3 Шотландия
 Норвегия 11:0 Албания
 Шотландия 0:0 Норвегия
 Албания 0:5 Польша

Группа 4 
 13-18 сентября 2014 (Бурса, Инегёль)

 Уэльс 3:1 Казахстан
 Италия 1:0 Турция
 Италия 8:0 Казахстан
 Турция 1:1 Уэльс
 Уэльс 0:3 Италия
 Казахстан 1:6 Турция

Группа 5 
 13-18 сентября 2014 (Стара-Пазова, Печинци, Яково)

 Нидерланды 9:0 Фарерские острова
 Сербия 5:1 Латвия
 Нидерланды 10:0 Латвия
 Фарерские острова 2:5 Сербия
 Сербия 1:2 Нидерланды
 Латвия 0:3 Фарерские острова

Группа 6 
 13-18 сентября 2014 (Кристианстад, Треллеборг, Стаффансторп)

 Швеция 3:0 Молдова
 Ирландия 3:0 Черногория
 Молдова 1:1 Ирландия
 Швеция 12:0 Черногория
 Ирландия 1:5 Швеция
 Черногория 2:3 Молдова

Группа 7 
 13-18 сентября 2014 (Сараево)

 Чехия 2:0 Босния и Герцеговина
 Румыния 0:0 Мальта
 Чехия 6:0 Мальта
 Босния и Герцеговина 1:1 Румыния
 Румыния 1:0 Чехия
 Мальта 1:4 Босния и Герцеговина

Группа 8 
 13-18 сентября 2014 (Визеу, Тондела, Санта-Комба-Дан, Пеналва-ду-Каштелу, Нелаш, Мангуалди)

 Россия 9:0 Беларусь
 Португалия 9:0 Македония
 Македония 0:4 Россия
 Португалия 6:0 Беларусь
 Россия 1:0 Португалия
 Беларусь 2:2 Македония

Группа 9 
 13-18 сентября 2014 (Бюк, Папа)

 Бельгия 4:0 Словения
 Венгрия 4:0 Эстония
 Бельгия 1:0 Эстония
 Словения 1:0 Венгрия
 Венгрия 1:2 Бельгия
 Эстония 2:4 Словения

Группа 10 
 13-18 сентября 2014 (Таммела, Каарина)

 Финляндия 4:0 Греция
 Северная Ирландия 8:0 Грузия
 Греция 0:1 Северная Ирландия
 Финляндия 7:0 Грузия
 Северная Ирландия 0:3 Финляндия
 Грузия 0:8 Греция

Группа 11 
 13-18 сентября 2014 (Албена, Каварна)

 Швейцария 5:0 Словакия
 Австрия 8:0 Болгария
 Швейцария 9:0 Болгария
 Словакия 0:3 Австрия
 Австрия 0:2 Швейцария
 Болгария 2:7 Словакия

Сравнение сборных, занявших вторые места

Элитный раунд 
Победители групп и лучшая вторая сборная выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 4-9 апреля 2015 (Лагуш, Феррейраш, Фару, Паршал)

 Финляндия 2:2 Турция
 Испания 2:0 Португалия
 Испания 5:0 Турция
 Португалия 1:1 Финляндия
 Финляндия 0:6 Испания
 Турция 0:1 Португалия

Группа 2 
 4-9 апреля 2015 (Стара-Пазова, Печинци, Яково)

 Швеция 0:0 Австрия
 Италия 4:2 Сербия
 Швеция 4:2 Сербия
 Австрия 2:3 Италия
 Италия 1:2 Швеция
 Сербия 1:5 Австрия

Группа 3 
 4-9 апреля 2015 (Мелён, Озоар-ля-Феррьер)

 Франция 5:0 Исландия
 Россия 2:0 Румыния
 Франция 2:0 Румыния
 Исландия 1:4 Россия
 Россия 0:1 Франция
 Румыния 0:3 Исландия

Группа 4 
 4-9 апреля 2015 (Белфаст)

 Англия 2:2 Норвегия
 Швейцария 1:0 Северная Ирландия
 Норвегия 2:0 Швейцария
 Англия 9:1 Северная Ирландия
 Швейцария 1:3 Англия
 Северная Ирландия 1:8 Норвегия

Группа 5 
 4-9 апреля 2015 (Форст, Шветцинген)

 Бельгия 1:0 Украина
 Германия 6:0 Шотландия
 Шотландия 2:2 Бельгия
 Германия 9:0 Украина
 Бельгия 1:3 Германия
 Украина 0:3 Шотландия

Группа 6 
 4-9 апреля 2015 (Мерссен, Ландграф)

 Нидерланды 6:0 Чехия
 Дания 4:0 Словения
 Нидерланды 3:0 Словения
 Чехия 1:2 Дания
 Дания 1:0 Нидерланды
 Словения 0:2 Чехия

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2014 год в женском футболе
2015 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет